Филипповская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Филипповская волость (Дриссенсий уезд) — в составе Витебской губернии
 Филипповская волость (Покровский уезд) — в составе Владимирской губернии. В 1920-е годы вошла в Александровский уезд.
 Филипповская волость (Вятский уезд) — в составе Вятской губернии
 Филипповская волость (Кунгурский уезд) — в составе Пермской губернии